Ozan (Arkansas) - uma cidade localizada no estado americano de Arkansas
 Ozan (Ain) - uma comuna francesa na região administrativa de Ródano-Alpes

Desambiguações de topônimos